Стоя́нов () — болгарская фамилия. Происходит от распространённого болгарского имени Стоян. Женская форма — . А также топоним.

Известные носители 
 
 Стоянов, Анастас (1931—2004) — болгарский писатель и поэт, журналист, переводчик с русского языка.
 Стоянов, Ангел (род. 1967) — болгарский боксёр.
 Стоянов, Андрей Николаевич (1830—1907) — российский юрист.
 Стоянов, Благовест (род. 1968) — болгарский гребец-каноист.
 Стоянов, Ванчо (род. 1977) — македонский легкоатлет.
 Стоянов, Веселин (1902—1969) — болгарский композитор и пианист, педагог.
 Стоянов, Владислав (род. 1987) — болгарский футболист.
 
 Стоянов, Димитр (1928—1999) — болгарский коммунистический политик, министр внутренних дел НРБ в 1973—1988.
 Стоянов, Дмитрий Георгиевич (1868—1918) — член IV Государственной думы от Херсонской губернии, священник.
 Стоянов, Захарий (1850—1889) — болгарский революционер, участник болгарского национально-освободительного движения во Фракии.
 
 Стоянов, Илиян (род. 1977) — болгарский футболист.
 Стоянов, Йоан (род. 2001) — болгарский футболист.
 Стоянов, Киро (род. 1959) — македонский католический епископ.
 Стоянов, Коста (1876—1945) — болгарский актёр.
 Стоянов, Костадин (род. 1986) — болгарский футболист.
 Стоянов, Максим Владимирович — российский актёр.
 Стоянов, Марк Семёнович (1906—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Стоянов, Митко — болгарский самбист.
 
 Стоянов, Пенчо (1931—2020) — болгарский композитор, музыкальный теоретик и педагог.
 Стоянов, Петко (1879—1973) — болгарский учёный-экономист, политический деятель.
 Стоянов, Пётр (род. 1952) — президент Болгарии.
 Стоянов, Рачо (1883—1951) — болгарский писатель и драматург.
 Стоянов, Стоян Илиев (1913—1997) — болгарский лётчик-ас, участник Второй мировой войны.
 Стоянов, Юлий (1930—2011) — болгарский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Стоянов, Юрий Николаевич (род. 1957) — российский актёр театра и кино, телеведущий.



Топоним 
 Стоянов — хутор в Ростовской области.
 Стоянов — село в Радеховском районе Львовской области Украины.

См. также